türk népek, a Türk Birodalom uralma alatt egyesített, török nyelveket beszélő népek
 türk nyelvek, a török nyelvek másik neve
 türk rovásírás, a legkorábbi ismert türk írásrendszer
 Türk Birodalom, 551 és 744 között fennállt állam

 Türk, családnév